A klónok háborúja (The Clone Wars): A Star Wars univerzumban játszódó, hetvenhat különböző történetből álló négy képregénysorozat: Klónháborús kalandok, Klónok háborúja képregénykönyv, Klónok háborúja képregény, Tales from the Clone Wars. A Klónháborús kalandok 2004. júliusa és 2007. decembere között gyűjteményes képregényekben (TPB) jelent meg a Dark Horse Comics kiadásában. Magyarországon a Graph Art kiadó kiadásában jelent meg a Star Wars magazin mellékletében a Klónháborús kalandok huszonkilencedik története az Obi-Wan Kenobi: A magányos 2016 novemberében. A Klónok háborúja képregénykönyv 2008. szeptembere és 2013. júniusa között gyűjteményes képregényekben (TPB) jelent meg a Dark Horse Comics kiadásában. Magyarországon az Egmont Hungary Kft. kiadásában jelent meg a képregény könyvek első három története: Titkos küldetés, Rázós verseny, A Taloraan széllovasai 2009-ben gyűjteményes képregényben, a Titkos küldetés történet Végzetes hajógyár címen 2010. áprilisa és 2010. októbere között, a Rázós verseny története Gyorstalpaló tanfolyam címen 2011 februárjában képregényfüzetekben. A Klónok háborúja képregény 2008. szeptembere és 2010 januárja között képregényfüzetekben, 2009. decembere és 2010. szeptembere között gyűjteményes képregényekben (TPB) jelent meg a Dark Horse Comics kiadásában. Magyarországon az Egmont Hungary Kft. kiadásában jelent meg az első történet: A Köztársaság rabszolgái 2009. májusa és 2010. februárja között képregényfüzetekben. A klónok háborúja történetei 22 és 19 év között játszódnak az Új remény eseménye előtt.

Klónháborús kalandok

Blind Force

Heavy Metal Jedi

Fierce Currents

Skywalkers

Hide in Plain Sight

Run Mace Run

Rogue's Gallery

The Package

A Stranger in Town

One Battle

Another Fine Mess

The Brink

Orders

Descent

What Goes Up...

Bailed Out

Heroes on Both Side

The Order of Outcasts

It Takes a Thief

The Drop

To the Vanishing Point

Means and Ends

Creature Comfort

Spy Girls

Impregnable

This Precious Shining

Versus

Old Scores

Obi-Wan Kenobi: A magányos

Pathways

Apetite for Adventure

Salvaged

Life Below

No Way Out

Graduation Day

Thunder Road

Chain of Command

Waiting

Klónok háborúja képregénykönyv

Titkos küldetés

Rázós verseny

A Taloraan széllovasai

The Colossus of Destiny

Deadly Hands of Shon-Ju

The Starcrusher Trap

Strange Allies

The Enemy Within

The Sith Hunters

Defenders of the Lost Temple

The Smuggler's Code

Klónok háborúja képregény

A Köztársaság rabszolgái

In Service of the Republic

Hero of the Confederacy

Források

 halozsak.hu

 starwars.wikia.com

 swbooks.co.uk 

 db.kepregeny.net

Csillagok háborúja képregények